Купала — славянский бог плодородия.
 Иван Купала — народный восточнославянский праздник.
 Иван Купала (группа) — российская электронная группа из Санкт-Петербурга.
 Янка Купала (1882—1942) — классик белорусской литературы.
 Купала (фильм) — белорусский фильм о судьбе Янки Купалы.